

Geografie 
 Dulce (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Dulce (rivier), een rivier in Guatemala
 La Dulce, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Arroyo Dulce, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Dulce Nombre, een plaats en gemeente in het Hondurese departement Copán
 Dulce Nombre de Culmí, een plaats en gemeente in het Hondurese departement Olancho

Personen 
 Dulce van Barcelona (1160-1198), een prinses uit Aragon en koningin van Portugal
 Dulce Saguisag, een Filipijns politicus
 Dulce Pontes, een Portugese zangeres en liedjesschrijfster

Overig 
 Dulce et decorum est, een gedicht van Wilfred Owen
 Dulce de leche, een zoet gerecht uit Latijns-Amerika
 Dulce melos, een muziekinstrument uit de vroege 15e eeuw